Аржентона ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маресме. Занимает площадь 25,40 км². Население — 10403 человека (на 2004 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Argentona
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Museu del Cantir de Argentona
 Patrimonio monumental de Argentona
 Página web de la Garrinada, la Fiesta Mayor de los jóvenes

Города Барселоны
Муниципалитеты Барселоны